Termenul „Trabant” se poate referi la:

Trabant, automobil care a fost produs în Republica Democrată Germană
Trabanți, bodyguard al prinților în evul mediu
Trabant (Band), o trupă muzicală din Islanda
Nume de familie
Hildegard Trabant (1927–1964), persoană împușcată la zidul Berlinului
Michel Trabant (* 1978), boxer german